Lo scolaro – racconto di Henry James del 1891
 Lo Scolaro – rivista italiana